Невада може бити:

 Невада, један од савезних држава Сједињених Америчких Држава 
 Невада (Куршумлија), насељено мјесто у општини Куршумлија, Република Србија
 Невада (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или
 Неваде, насељено мјесто код Горњег Милановца